Best Fiction – trzecia kompilacja najlepszych utworów Namie Amuro. Została wydana 30 lipca 2008 w wersji CD oraz CD+DVD. Na płycie DVD będą znajdowały się teledyski do wszystkich piosenek z płyty CD. Album zawiera 15 utworów nagranych między 2002, a 2008. Nowymi piosenkami są Do Me More i Sexy Girl.

Lista utworów

CD

DVD

Produkcja 
 Producenci - Dallas Austin, Giant Swing, Nao'ymt, Tiny Voice
 Dyrekcja - Yusuke Tanaka, Masashi Muto, Ugichin, Hidekazu Sato, Yuichi Kodama, Kensuke Kawamura

Oricon

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 "Best Fiction" w Oricon

Albumy j-pop
Kompilacje Namie Amuro
Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy numer jeden na Oricon Weekly